Jargong (ibland även chargon, från franska jargon) är ett internt språkbruk som kan vara svårbegripligt eller kränkande för utomstående.

Se även 
 Slanguttryck
 Terminologi

Språkbruk